Ditz ist der Familienname folgender Personen:
 Berthold Ditz (1909–1977), deutscher Politiker
 Johannes Ditz (* 1951), österreichischer Politiker
 Rüdiger Ditz (* 1964), deutscher Journalist und Chefredakteur von Spiegel Online
 Walter Ditz (1888–1925), österreichischer Maler und Plakatkünstler

Ditz ist der Name folgender Fließgewässer:
 Ditz (Fils), Nebenfluss der Fils in Baden-Württemberg, Deutschland

Siehe auch:
 Dietz
 Diez (Begriffsklärung)
 DIZ
 Titz (Begriffsklärung)